

Sigle 
 Joint Aviation Authorities – un ente associato all'ECAC e rappresenta le autorità dell'aviazione civile di numerosi stati europei

Codici 
 JAA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile, Jalalabad, (Afghanistan)